Il singolare dell'Orange Prokom Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

José Acasuso era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guillermo Coria ha battuto in finale 7–5, 6–1 David Ferrer.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
  Carlos Moyá (primo turno)
  Guillermo Coria (campione)
  David Nalbandian (secondo turno)

 Filippo Volandri (primo turno)
 David Sánchez (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Olivier Mutis (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Orange Prokom Open 2003
ATP Tour 2003